Уанка — народность на территории современного Перу, предполагаемые создатели государства Уари (культура).
 Уанка — жанр драматургии инкского театра.
 Кечуа-уанка — один из кечуанских языков.
 Уанка, Сесар (род. 2001) — чилийский футболист.